Црква Светог Георгија може да буде:

Види још 
 Свети Георгије